Alfred Kawecki – pułkownik
 Andrzej Kawecki – adwokat i senator,
 Czesław Kawecki – lekarz i poseł,
 Henryk Kawecki – prawnik, polityk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (1935–1937) i senator RP IV kadencji (1935–1938),
 Janusz Kawecki – profesor nauk technicznych,
 Maciej Kawecki – prawnik, akademik, urzędnik państwowy, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych
 Roman Kawecki – generał Wojska Polskiego, malarz,
 Witold Kawecki – polski duchowny rzymskokatolicki,
 Witold Kawecki – inżynier, przedsiębiorca, działacz społeczny,
 Zbigniew Kawecki – entomolog
 Zbigniew Kawecki – artysta plastyk
 Zdzisław Kawecki – oficer Wojska Polskiego i olimpijczyk.